Juan Reynoso puede referirse a:

 Juan Reynoso Guzmán, director técnico de fútbol peruano.
 Juan Reynoso Portillo, violinista mexicano.